De kus (Hayez), een schilderij uit 1859 van de Italiaanse kunstschilder Francesco Hayez
 De kus (Munch), een schilderij uit 1897 van de Noorse kunstschilder Edvard Munch
 De kus (Klimt), een schilderij uit 1907 van de Oostenrijkse kunstschilder Gustav Klimt